Le nom Nell peut faire référence à :

Pseudonyme 

 Carlo Nell (1923-2016), un humoriste, chanteur et comédien français ;

Patronyme 

 Darron Nell (né en 1980), un joueur sud-africain de rugby à XV ;
 François Nell (né en 1963), un joueur sud-africain de rugby à XV ;
 José Luis Nell (?-1974), un militant argentin ;
 Michael Nell (né en 1984), un sauteur à ski canadien ;
 Nathalie Nell (né en 1950), actrice française.

Informatique 
 , un système informatique d'apprentissage automatique de l'anglais.

Titres 

 Nell, un anime des années 1980 ;
 Nell, un  film de Michael Apted.

Toponyme 

 Nell, une zone non incorporée du Kentucky (États-Unis).

Autres 
 Nell, un groupe de rock sud-coréen ; 
 Nell, un personnage du roman de Jules Verne, Les Indes noires ; 
 Nell, une fusée de Robert Goddard ; 
 Au Jass, le nell désigne le neuf d'atout, la seconde carte la plus forte derrière le Bour et valant 14 points.
Patronyme hispanique
Patronyme anglais
Patronyme sud-africain